Sweat ():
 Wet (также известна как Sweat) — песня американского рэпера Snoop Dogg.
  — песня американской певицы Сиары.
  — песня турецко-бельгийская певицы Хадисе из её .
  — альбом американского рэпера Нелли.
  — альбом американской соул-группы Kool & the Gang.
 Sweat — песня из альбома Good for Your Soul нью-вейв-группы Oingo Boingo.
 Sweat (A La La La La Long) — песня ямайской регги-группы Inner Circle.